2 miejscowości w Polsce:
 Studzianek – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska
 Studzianek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo